Die Abkürzung PEX steht für:
 Palestine Exchange, palästinensische Wertpapierbörse mit Sitz in Nablus
 Peer exchange, eine BitTorrent-Funktion zum Auffinden anderer Peers
 Deutscher Pfandbriefindex, siehe Rentenindex#PEX
 Pseudoexfoliationsglaukom, spezielle Form eines Sekundärglaukoms (Grüner Star)

Name
PEX ist der Name des kroatisch-österreichischen Hip-Hop-Musikers Kid Pex

Die Abkürzung PE-X steht für:
 vernetztes Polyethylen

PEX